Pavel Richter může být:

 Pavel Richter (lední hokejista) (* 1954) – český lední hokejista
 Pavel Richter (hudebník) (* 1956) – český kytarista
 Pavel Richter (politik) (* 1966) – pražský komunální politik (TOP 09)